

Талалаєвка — річка на Камчатці, впадає до Тихого океану
 Талалаєвка — село, Стерлітамацький район, Башкортостан

Див. також 
 Талалаївка
 Талалаєв